Jing kan syfta på:

 Jing (folk) – minoritetsgrupp sydöstra Kina
 Jing, Xuancheng, Jing Xian – härad i Anhui-provinsen i östra Kina
 Jing, Hengshui, Jing Xian  – härad i Hebei-provinsen i norra Kina

Personer
Personer utan angiven nationalitet ¨r från Kina
Män
 Hertig Jing av Qin (död 537 f.Kr.)
 Kung Jing av Zhou (Gai) (död 476 f.Kr.)
 Jing Haipeng (född 1966), pilot och astronaut
 Jing Ke (död 227), kontraktsmördare 

Kvinnor
 Jing Ruixue (född 1988), brottare
 Jing Xian (1681–1731), kejsarinna

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina